Соревнования по толканию ядра среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 16 июля. Приняли участие 25 спортсменов из 8 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Толкание ядра на Олимпийских играх